Toponímia:
 Ross (Califòrnia), població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Ross (Dakota del Nord), població dels Estats Units a l'estat de Dakota del Nord 
 Ross (Ohio), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Ohio 
 Ross 154 estrella a la constel·lació de Sagitari 
 Ross 248, estrella nana vermella 
 Ross Township, diversos indrets
 Barrera de gel de Ross, plataforma de gel de l'Antàrtida 
 Gir de Ross, gir oceànic al mar de Ross (oceà Antàrtic)
 Illa de Ross, illa al mar de Ross a l'Antàrtida, davant de la costa de la terra Victòria a l'estret McMurdo 
 Illa James Ross, illla al costat sud-est de la península Antàrtica
 Dependència de Ross o Dependència Ross, regió de l'Antàrtida definida per un sector circular que s'origina al Pol
 New Ross (Indiana), població dels Estats Units a l'estat d'Indiana 
 Mar de Ross, mar de l'oceà Antàrtic a la costa de l'Antàrtida, entre la Terra de Victòria i la Terra de Marie Byrd 
 Biografies:
 Agustín Ross (La Serena, Xile, 1844 - Viña del Mar, 1926), polític, diplomàtic i banquer xilè
 Albert Ross Parsons (Sandusky, Ohio, 1847 - Mount Kisco, Nova York, 1933), músic i arqueòleg estatunidenc
 Araminta Ross (Dorchester, Maryland, 1820 — Auburn, 10 de març de 1913), afroamericana estatunidenca, abolicionista, humanitària que lluità per la llibertat i els drets de les dones, i contra l'esclavitud i el racisme
 Archibald Ross Colquhoun (Ciutat del Cap, 1848 - Londres, 1914), primer administrador de Rhodèsia del Sud (1890 - 1892)
 Blake Ross (Miami, Florida, 1985), informàtic
 Carne Ross (Regne Unit, 1966), diplomàtic anglès, fundador i director d'Independent Diplomat, grup d'assessoria diplomàtica 
 Christopher Ross (Quito, 1943), diplomàtic i funcionari del Govern dels Estats Units 
 Diana Ross (Earle Ross, Detroit, Michigan, 1944), actriu i cantant de pop, soul i R&B estatunidenca
 Frank Elmore Ross (San Francisco, Califòrnia, 1874 – 1960), astrònom i físic americà 
 James Clark Ross (Londres, 1800 - Aylesbury, 1862), oficial de la Royal Navy, explorador i botànic
 Jim Ross (1952), comentarista esportiu estatunidenc
 John Ross (Lookout Mountain, Alabama, 1790- Oklahoma, 1866), mestís d'escocès i president de la nació cherokee del 1828 al 1866
 John Ross (explorador àrtic) (Balsarroch, 1777 - Londres, 1856), almirall i naturalista escocès
 Luana Ross, sociòloga de la tribu salish- kutenai 
 Norman Ross (Portland, 1896 – Evanston, 1953), nadador estatunidenc 
 Quinton Ross (1981, Dallas, Texas), jugador de bàsquet estatunidenc 
 Ronald Ross (Almora, Índia, 1857 - Londres, 1932), metge, entomòleg i professor universitari britànic guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 1902
 Scott Ross (Pittsburgh, Estats Units, 1951 - Assats, Erau, França, 1989), clavecinista i organista estatunidenc
 William David Ross (Thurso, 1877 - Oxford, 1971), filòsof escocès 
 Ross Brawn (Manchester, Anglaterra, 1954), enginyer d'automobilisme britànic 
 Ross Dunkerton (Perth, 1945), pilot de ral·lis australià de la regió d'Austràlia Occidental 
 Ross Geller, personatge de la sèrie de televisió dels Estats Units Friends interpretat per David Schwimmer 
 Ross Macdonald (Los Gatos, Califòrnia, 1915 - Santa Barbara, Califòrnia, 1983), escriptor de novel·la negra 
 Ross McKenzie (1983), futbolista neozelandès d'origen escocès 
 Ross Powers (Bennington, 1979), esquiador de surf de neu estatunidenc
 Ross Reimueller (Dayton, Ohio, 1938 - Los Angeles, 1987), director d'orquestra
 Ross Turnbull (Bishop Auckland, Durham, Anglaterra, 1985), futbolista anglès